Sean Gallager peut désigner : 
 Seán Gallagher (1962-), homme politique irlandais
 Sean Gallagher (1965-), acteur anglais
 Sean Gallagher (1985-), joueur de baseball américain
 Sean Gallagher (1989-), arbitre de rugby à XV irlandais